Shorsch ist die deutsche Bezeichnung für

 Stránecká Zhoř, Gemeinde in Tschechien
 Zhoř u Rohozce, Gemeinde in Tschechien
 Zhoř u Jihlavy, Gemeinde in Tschechien
 Zhoř (Skuteč), Ortsteil von Skuteč in Tschechien
 Zhoř (Vilémov), Ortsteil von Vilémov in Tschechien